Eoligarry bezeichnet:

 Eoligarry (Halbinsel), eine Halbinsel auf der Hebrideninsel Barra
 Eoligarry (Ort), ein Ort auf Barra
 Ben Eoligarry, einen Hügel auf Barra